Franciaország
Pouillon, település Landes megyében
Pouillon, település Marne megyében